Алекса́ндр Щерби́на: Щербина, Александр (род. 1931) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Щербина, Александр Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Щербина, Александр Николаевич (род. 1936) — советский и российский инженер-исследователь.
 Щербина, Александр Эдуардович (род. 1969) — российский музыкант, поэт, лидер группы «Адриан и Александр».
 Щербина, Александр Юрьевич (род. 1981) — украинский сёгист.